Шаховски турнир „Лондон 1927.“ одржао се у октобру у Британском краљевском шаховском клубу у Лондону, Енглеска. Учешће на турниру су узели сви најзначајнији шахисти тог времена. Нимцович и Тартаковер су завршили као први, али прву награду је ипак освојио Нимцович, захваљујући својој победи у десетом колу против Јетса.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Партије са турнира

Литература 
 Raymond Keene - British Empire Club Chess Tournament,London,1927
• Издавач: Brit.Chess Mag. (4. октобар 1983) 
• Језик: енглески 
•  
•

Види још 
 Шаховски турнир „Лондон 1851.“
 Шаховски турнир „Лондон 1862.“
 Шаховски турнир „Лондон 1872.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1899.“
 Шаховски турнир „Лондон 1922.“

Лондон 1927.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
Шах у 1927.